Ада́м Его́рович Богдано́вич (белор. Адам Ягоравіч Багдановіч; 20 марта (1 апреля), по другим данным 25 марта (6 апреля), 1862 года, местечко , Борисовский уезд,  — , ) — белорусский этнограф, фольклорист, мемуарист, историк культуры. Отец поэта Максима Богдановича.

Биография 
С рождения и до 16 лет носил имя Адольф. По происхождению крестьянин местечка Холопеничи Борисовского уезда Минской губернии (ныне городской посёлок Крупского района Минской области), отец — Егор Лукьянович Богданович, православный, мать — Анелия Фоминична Осьмак, католичка. Учился в школе в Холопеничах и в Минске. В 1882 году окончил Несвижскую семинарию. Во время учёбы организовал кружок самообразования, начал записывать фольклорно-этнографический материал.

В августе 1882 года вступил в «семинаристкий» народовольческий кружок. На протяжении трёх лет вёл пропагандистскую работу на селе. В 1885—1891 годах был учителем 1-го городского училища Минска. Входил в состав минской организации «Народная воля». Отошёл от революционной деятельности и преподавания после резкого ухудшения здоровья.

С 1886 года печатал в периодической печати («Минские губернские ведомости», «Минский листок», «Гродненские губернские ведомости», «Виленский календарь», «Нижегородский листок» и др.) статьи по истории и этнографии.

В 1888 году женился на Марии Афанасьевне Мякота (1869—1896). Семья в материальном отношении была обеспеченной: Адам зарабатывал до 1500 рублей в год при готовой квартире с отоплением и освещением. Жили на Троицкой горе в доме Коркозовича на Александровской улице, в то время в нём помещалось 1-е приходское училище и учительские квартиры, позднее это был дом 25 (ныне здесь участок улицы М. Богдановича напротив сквера у Театра оперы и балета.

6 (18) марта 1890 года у супругов родился первенец — Вадим, а 27 ноября (9 декабря) 1891 года второй сын — Максим.

С 1892 года Адам Егорович служил в Гродненском отделении Крестьянского поземельного банка. Был корреспондентом известного фольклориста Павла Шейна, для которого, в частности, записал по памяти народные сказки, слышанные в детстве от бабки и матери. Некоторое время руководил публичной библиотекой.

В Гродно семья жила на окраине города, на Садовой улице. Здесь 14 (26) ноября 1894 года родился третий сын — Лев, а в мае 1896 года — дочь Нина. Вскоре Мария Афанасьевна умерла от чахотки.

В ноябре 1896 года Адам Егорович был переведён по службе в Нижний Новгород. Здесь у него завязались дружеские отношения с Максимом Горьким, с которым они вскоре породнились, женившись на сёстрах — Е. П. (Горький) и А. П. (Богданович) Волжиных. Адам Богданович женившись в начале 1899 года, а в конце того же года овдовел — жена умерла от родов, оставив сиротой сына Александра, который рос в семье Максима Горького и умер в Крыму от дизентерии в четырехлетнем возрасте.

Следующий брак Адама Богдановича был гражданским. Он стал жить с сестрой своей первой жены — Александрой Афанасьевной Мякотой. В этом браке родилось ещё пятеро сыновей — Павел, Алексей, Вячеслав, Николай, Роман.

В 1907 семья переехала в Ярославль, где Адам сначала управлял отделением Крестьянского поземельного банка. В 1920—1931 годах работал директором научной библиотеки Ярославского государственного музея. Некоторое время преподавал историю культуры в художественном, музыкальном и театральном училищах города. Вёл активную переписку с деятелями белорусской и русской культуры, написал о некоторых из них воспоминания (о сыне Максиме, Максиме Горьком, Фёдоре Шаляпине).

Ярославский художник Фёдор Панков в конце 1920-х гг. написал портрет Адама Богдановича, который находится в коллекции Ярославского художественного музея.

В 1932 году был арестован Ярославским отделением ГПУ, освобождён по ходатайству свояченицы Екатерины Пешковой, жены Максима Горького.

Похоронен на Леонтьевском кладбище, вместе со второй женой.

Наиболее важные работы 
 Нарыс становішча жанчыны ў сялянскім асяродзьдзі беларускага краю, 1886
 Про панщину: Рассказ из белорусской жизни времён крепостного права, 1894
 Про женщину
 Пережитки древнего миросозерцания у белорусов: Этнографический очерк, 1895
 Национальный склад белорусского народа
 Язык земли: Этнологический очерк
 Страницы из жизни Максима Горького
 Богданович, А. Е. Материалы к биографии Максима Адамовича Богдановича / А. Е. Богданович. — Минск : Наука и техника, 1965. — 29 с.
 Мои воспоминания

Литература 

 Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Мінска. У 4 кн. Кн. 1-я. — Мн.: БЕЛТА, П15 2001. — 576 с.: іл. ISBN 985-6302-33-1.
 Бандарчык В. К. Гісторыя беларускай этнаграфіі XIX ст. Мн., 1964
 Пширков, Ю. С. А. Е. Богданович / Ю. С. Пширков. — Мінск : Наука и техника, 1966. — 128 с.
 Шлях паэта / Склад. Н. Б. Ватацы. Мн., 1975
 Зуборев Л. И. Крик буревестника: Ист.-докум. повесть о М. Горьком и Богдановичах. Мн., 1989; БП, т.1
 Богданович А. Е. Материалы к биографии Максима Адамовича Богдановича // Шлях паэта. Успаміны і біяграфічныя матэрыялы пра Максіма Багдановіча. — Мн.: Маст. літ., 1975.
 Богданович А. Е. Я Всю жизнь стремился к свету в 2 кн. Кн.1.: Мои вопоминания. — Мн.:"Літаратура і мастацтва",2012. — 544 с., 8 л. фот.

Ссылки 

Этнографы Белоруссии
Фольклористы Белоруссии
Мемуаристы Белоруссии
Мемуаристы России
Персоналии:Минск
Персоналии:Гродно
Персоналии:Ярославский музей-заповедник
Похороненные на Леонтьевском кладбище Ярославля
Исследователи славянского язычества
Родившиеся в Холопеничах